Mégantic—L'Érable est une circonscription électorale fédérale canadienne située au Québec. La circonscription, établie en 2003 et couvrant les régions québécoises du Centre-du-Québec, de Chaudière-Appalaches et de l'Estrie, est représentée à la Chambre des communes par Luc Berthold (Parti conservateur du Canada) depuis les élections fédérales de 2015.

Géographie 
Elle comprend les MRC des Appalaches, de L'Érable et du Granit, et comprend notamment les villes de Thetford Mines, de Plessisville et de Lac-Mégantic ainsi que les municipalités de Disraeli, Adstock, East Broughton, Princeville et Saint-Ferdinand.

Les circonscriptions limitrophes sont Compton—Stanstead, Richmond—Arthabaska, Bécancour—Nicolet—Saurel, Lévis—Lotbinière et Beauce.

Historique
La circonscription de Mégantic—L'Érable a été créée en 2003 avec des parties de Frontenac—Mégantic et Lotbinière—L'Érable. Lors du redécoupage électoral de 2013, la circonscription a s'est agrandie des municipalités de Saint-Robert-Bellarmin et de Saint-Ludger qui étaient dans Beauce.

Députés

Résultats électoraux

Notes et références

Liens externes 
Circonscription de Mégantic–L'Érable — Statistique Canada
Circonscription de Mégantic–L'Érable — Élections Canada

Circonscription fédérale au Québec
Circonscription fédérale au Centre-du-Québec
Circonscription fédérale en Chaudière-Appalaches
Circonscription fédérale en Estrie